Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková erano le detentrici del titolo, e lo hanno difeso con successo sconfiggendo in finale Shūko Aoyama e Ena Shibahara con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (Campionesse)
  Cori Gauff /  Jessica Pegula (semifinale)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (terzo turno)
  Storm Hunter /  Elise Mertens (quarti di finale)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (quarti di finale)
  Beatriz Haddad Maia /  Zhang Shuai (secondo turno)
  Anna Danilina /  Sania Mirza (secondo turno)

  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (secondo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (finale)
  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (quarti di finale)
  Asia Muhammad /  Taylor Townsend (secondo turno)
  Kirsten Flipkens /  Laura Siegemund (primo turno)
  Alicja Rosolska /  Erin Routliffe (primo turno)
  Caty McNally /  Luisa Stefani (ritirate)
  Miyu Katō /  Aldila Sutjiadi (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Alexandra Bozovic /  Lizette Cabrera (primo turno)
  Alizé Cornet /  Samantha Stosur (primo turno)
  Jaimee Fourlis /  Astra Sharma (primo turno)
  Olivia Gadecki /  Priscilla Hon (secondo turno)

  Talia Gibson /  Olivia Tjandramulia (primo turno) 
  Petra Hule /  Arina Rodionova (primo turno) 
  Moyuka Uchijima /  Wang Xinyu (secondo turno)

Ranking protetto 

  Latisha Chan /  Alexa Guarachi (secondo turno)

  Leylah Fernandez /  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)

Alternate 
  Claire Liu /  Sabrina Santamaria (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2023